

Sigle 
 Zona economica esclusiva – area del mare, adiacente alle acque territoriali, in cui uno Stato costiero ha diritti sovrani

Musica 
 Zee – gruppo musicale britannico formato da Richard Wright e Dave Harris